Torcy  es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Saona y Loira, en el distrito de Autun y cantón de Montcenis.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE 

 Localidades de Saona y Loira